Takenaka kan som auktorsförkortning betyda:

 Akehiko Takenaka
 Akihiko Takenaka
 Sen Takenaka

Robotskapade auktorsförkortningar